Dazaifu (gebied), de Japanse naam voor een speciale militaire zone die van de 8e tot de 12e eeuw in Kyushu bestond
 Dazaifu (Fukuoka), een stad in de Japanse prefectuur Fukuoka.